

Alimentos 
Orejón, trozo de durazno/melocotón, albaricoque/damasco o manzana, secado al sol para su conservación.

Anatomía 
Orejón, aumentativo del oreja o pabellón auricular.

Cultura 
Idioma orejón, variedad del maijuna, de la familia tucana, hablado en el departamento de Loreto (Perú)
El Orejón, periódico publicado en Villena entre 1885 y 1917.

Lugares 	
Orejón (fortificación)
Torre del Orejón, antigua torre de reloj en Villena, España.

Personas 
Orejón (Incas), nombre dado a los miembros de la nobleza incaica que ensanchaban los lóbulos de sus orejas.
José de Orejón y Aparicio, compositor y organista peruano del período barroco americano.